Censo agropecuário
 Censo demográfico
 Censo (taxa)
 Recenseamento (canção)

Desambiguações de geografia